Il singolare del torneo di tennis Citizen Cup 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrice Steffi Graf che ha battuto in finale A Sánchez Vicario 7–6, 6–2.

Teste di serie 

 Steffi Graf (campionessa)
 Gabriela Sabatini (semifinali)
 Arantxa Sánchez Vicario (finale)
 Manuela Maleeva-Fragniere (quarti di finale)

 Jana Novotná (quarti di finale)
 Anke Huber (semifinali)
 Judith Wiesner (quarti di finale)
 Leila Meskhi (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Citizen Cup 1992